Le viaduc du N'Zi est un pont ferroviaire situé à Dimbokro en Côte d’Ivoire et passant au-dessus du fleuve N'Zi. Construit par la Régie des chemins de fer Abidjan-Niger, il fut inauguré le  et mesure environ 250 mètres.

Notes et références

Bibliographie 
 
 

Transport ferroviaire en Côte d'Ivoire
Viaduc en Côte d'Ivoire